155 pułk strzelców wielkopolskich
 155 Pułk Piechoty (1939)